Адам и Ева може да се отнася за:

 Адам и Ева – български вестник (1930 – 1941);
 Адам – библейски персонаж;
 Ева – библейски персонаж.